

Ismertető 

Mahone ideges, amikor Michael és Lincoln hollétéről semmilyen információt nem kap. Az idegesség leküzdésére valamilyen gyógyszert szed, amit egy utcai árustól szerez be. Tirpák Utah felé haladva megismerkedik egy lánnyal, aki megkedveli őt. Utahba érve Zsebessel is találkozik. A nyomozók megtalálják azt a merevlemezt, amit Michael a börtönbe kerülése előtt használt, és megkezdik róla az adatok visszaállítását. Utahban Michael és Lincoln elmennek a községházára, ahol a helybeli telkek térképei találhatók, azonban az általuk keresett térkép hiányzik a könyvből. Golyó jegy nélkül utazik a vonaton, majd amikor rendőrök közelednek felé, kiugrik a vonatból. Sucre tudomására jut, hogy Maricruz Hectorhoz akar feleségül menni, ezért elmegy a templomba, ahol az esküvőt tartani fogják, hogy beszéljen vele. Utahban Michael és Lincoln megmentik Tirpákot egy helyi boltos brutalitásától, aki felismerte őt. Kiderül, hogy Zsebes szerezte meg a pénzt jelölő térképet.

A szökés epizódjai